Не путать с также расположенным в Крыму селом Айвазовское.
Айвазо́вская () — железнодорожная станция в Крыму. Находится на территории Феодосии, предпоследняя на тупиковой линии, оканчивающейся в феодосийском морском порту. Была основана при прокладке железной дороги в Феодосию, чему активно содействовал российский художник армянского происхождения Иван Айвазовский, именем которого она и названа. Находится вблизи береговой линии, автовокзала и церкви Святой Екатерины.

Маршруты пригородного сообщения 
 Феодосия — Владиславовка
 Феодосия — Кировская
 Феодосия — Джанкой
 Феодосия — Армянск

Примечания

Ссылки 
 Расписание по станции: Айвазовская

Железнодорожные станции Феодосии
Объекты, названные в честь Ивана Айвазовского